Я́куб Ба́реш (; ) — чешский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции первого.

В качестве тренера смешанной парной сборной Чехии участник  (команда Чехии заняла шестое место).

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (2013, 2014), бронза (2010, 2011, 2018).
 : золото (2009, 2013, 2014, 2016, 2017).
 : бронза (2015).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2008), серебро (2007), бронза (2005, 2006).
 : золото (2002, 2004, 2006, 2008), серебро (2005).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Bareš Jakub (1.CK BRNO) - Player statistics - Czech Curling Association (все матчи в официальных турнирах Чешской федерации кёрлинга с участием этого игрока)
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии
Тренеры по кёрлингу Чехии